Браунелл (Канзас) (англ. Brownell) — місто (англ. city) в США, в окрузі Несс штату Канзас.
 Альфред Браунелл, Альфред Лахай Гбабай Браунелл (нар. 1965/1966 (вік 56–57)) — ліберійський екологічний активіст і юрист.